Bispehue har flere betydninger:

 Bispehue – en hovedbeklædning.
 Bispehue (plante) – en planteslægt.